Sake Bombs And Happy Endings е DVD на поп пънк групата Sum 41 от промоционалното си турне на Does This Look Infected? и заснето в Tokyo Bay NK Hall в град Ураясу, Япония през 17 май 2003 година. DVD-то е ремастерирано в Dolby Digital 5.1. Той включва и музикални клипове за Still Waiting и Over My Head (Better Off Dead).

Клипове на живп 
 Opening Credits 2:28
 Mr. Amsterdam 3:09
 My Direction 2:07
 Hyper-Insomnia-Para-Condroid 2:32
 Fat Lip 3:02
 All Messed Up 2:54
 All She's Got 3:18
 Over My Head (Better Off Dead) 2:58
 In Too Deep 3:20
 Machine Gun 3:09
 No Brains 4:53
 Heart Attack 3:10
 Nothing On My Back 4:10
 A.N.I.C. 1:32
 The Hell Song 3:17
 Thanks For Nothing 3:26
 Grab The Devil By The Horns And Fuck Him Up The Ass 1:39
 Still Waiting 2:41
 Hooch 3:38
 Motivation 3:05
 Pain For Pleasure 3:16
 Rabies (Бонус) 1:00
 Satan (Бонус) 1:00
 Violence (Бонус) 1:00
 All Messed Up (Редактирано видео) 3:06
 Still Waiting (Редактирано видео) 3:50
 Over My Head (Better Off Dead) (Редактирано видео) 2:51

Външни препратки 
 Sum 41 Сайт
 Sake Bombs And Happy Endings в Punk News

Музикални албуми от 2003 година